Sasiny bezeichnet Dörfer in Polen:

Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Sasiny (Małdyty) (dt. Sassen), Dorf der Gmina Małdyty 
Dörfer in der Woiwodschaft Podlachien:
 Sasiny (Boćki), Dorf der Gmina Boćki im Powiat Bielski
 Sasiny (Wyszki), Dorf der Gmina Wyszki im Powiat Bielski
 Sasiny (Zambrów), Dorf der Gmina Zambrów im Powiat Zambrowski